Die 35. Auflage des Badminton-Europapokals fand vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2012 im ungarischen Pécs statt. Austragungsstätte war das Badminton Center Pécs. Europapokalsieger wurde zum dritten Mal das Team von NL Primorye Vladivostok.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

K.-o.-Runde

Weblinks 
 Ergebnisse auf www.tournamentsoftware.com (englisch)

2012
Europapokal 2012
Europapokal 2012